Il singolare del St. Petersburg Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mario Ančić era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Michail Južnyj.

Andy Murray ha battuto in finale 6–2, 6–3, Fernando Verdasco.

Teste di serie 

  Nikolaj Davydenko (secondo turno)
  Andy Murray (campione)
  Michail Južnyj (semifinali)
  Potito Starace (quarti)

  Dmitrij Tursunov (quarti)
  Fernando Verdasco (finale)
  Philipp Kohlschreiber (quarti, ritirato)
  Thomas Johansson (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

St. Petersburg Open 2007
ATP Tour 2007